Фовел або Тубал (, , ) — чоловіче ім'я єврейського походження.
Відомі носії
 Фовел — біблійний персонаж, онук Ноя.
 Фовел-Каїн — біблійний персонаж, нащадок Каїна, перший коваль.